Horacio Fernádez puede hacer referencia a:

Horacio Fernández Inguanzo (1911-1996) histórico dirigente comunista español; o
Horacio Fernández Martínez (1954-), historiador de la fotografía español.